Алекса́ндр Ива́нович Лавре́нтьев (1830—1894, Ялта) — русский генерал, военный писатель.

Биография 
Александр Лаврентьев родился 6 сентября 1830 году. Образование получил в 1-м кадетском корпусе, из которого 26 мая 1849 года был выпущен прапорщиком в 6-ю артиллерийскую бригаду и тотчас принял участие в войне с Венгрией, был сражении под Дебречином и во взятии крепости Мункач.

В 1853 году А. И. Лаврентьев окончил Императорскую военную академию и затем занимал должности по Генеральному штабу. В этот период им было составлено «Военно-статистическое обозрение Кутаисской губернии».

В 1863 году Лаврентьев был командирован для рекогносцировки юго-западной Финляндии и принимал участие в составлении военно-топографической карты её. К этому времени относятся его работы: «Территориальная система военного управления» («Военный сборник», 1862, № 7) и «Статистические очерки губерний Царства Польского», имевшие важное значение из-за вспыхнувшего в 1863 году мятежа. Тогда же Лаврентьев был приглашён П. К. Меньковым сотрудничать в «Военном сборнике» для составления военно-статистических очерков наших и иностранных вооружённых сил.

В 1872 году по выбору Д. А. Милютина Лаврентьев был назначен главным редактором «Русского инвалида» и «Военного сборника».

С 1877 по 1884 год Лаврентьев состоял членом Комитета по устройству и образованию войск, также являлся членом Военно-учёного комитета Главного штаба.

30 августа 1874 года Лаврентьев был произведён в генерал-майоры (со старшинством от 30 августа 1875 года), в следующем году удостоен орден Святого Владимира 4-й степени за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, 30 августа 1885 года получил звание генерал-лейтенанта, а в 1893 году — в генералы от инфантерии с увольнением от службы.

Среди прочих наград имел ордена Святого Станислава 1-й степени (1878 год), Святой Анны 1-й степени (1881 год), Святого Владимира 2-й степени (1884 год).

Александр Иванович Лаврентьев умер 25 марта 1894 года.

Многосторонне образованный и начитанный, Лаврентьев до последних дней жизни сохранил живой интерес ко всему, что касалось науки и искусства; гуманный в своих воззрениях, чистый и преданный долгу, он с необыкновенной теплотой и добродушием относился ко всем окружающим.

Избранные сочинения 
 Географические и статистические очерки Царства Польского. СПб., 1863
 Кутаисское генерал-губернаторство, состоящее из Кутаисской губернии, владений: Мингрелии, Абхазии и Сванетии и приставств: Самурзаханского и Цебельдинского. СПб., 1858
 Местная или территориальная система военного управления. СПб., 1862
 Очерки вооружённых сил европейских государств. Турция. СПб., 1862

Источники 
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб., 1882.
 
 Некролог // «Русский инвалид», 1894, № 69
 Некролог // «Исторический вестник», 1894, № 5
 Список генералам по старшинству на 1886 год.

Выпускники Первого кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Географы Российской империи
Журналисты Российской империи
Географы XIX века
Главные редакторы журнала «Военный сборник»